Warrick Brown — personagem do seriado CSI interpretado pelo ator Gary Dourdan
Condado de Warrick

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de televisão